Badminton wurde bei den Mini-Pazifikspielen 2022 in Saipan, Nördliche Marianen, im Gilbert C. Ada Gymnasium vom 20. bis zum 25. Juni 2022 gespielt. Es wurden Sieger und Platzierte in fünf Einzelwettbewerben und einem Teamwettbewerb ermittelt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
Rémi Rossi  (Sieger)
Yohan De Geoffeoy  (Finalist)
Quentin Bernaix  (Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
Johanna Kou  (4. Platz)
Mélissa Mi You  (Bronze)
Jenica Lesourd  (Sieger)
Marine Souviat  (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
Lucas Juillot / Carl N'Guela  (4. Platz)
Léo Cucuel / Rémi Rossi  (Sieger)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Damendoppel

Setzliste 
Johanna Kou / Marine Souviat  (Finalist)
Jenica Lesourd / Mélissa Mi You  (Sieger)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Setzliste 
Rémi Rossi / Mélissa Mi You  (Sieger)
Yohan De Geoffroy / Marine Souviat  (Finalist)
Lucas Juillot / Marine Naveros  (2. Runde)
CArl N'Guela / Johanna Kou  (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Teams

Tahiti gegen Nördliche Marianen

Guam gegen Salomonen

Neukaledonien gegen Wallis und Futuna

Wallis und Futuna gegen Guam

Neukaledonien gegen Nördliche Marianen

Tahiti gegen Salomonen

Nördliche Marianen gegen Salomonen

Tahiti gegen Wallis und Futuna

Neukaledonien gegen Guam

Neukaledonien gegen Salomonen

Nördliche Marianen gegen Wallis und Futuna

Tahiti gegen Guam

Neukaledonien gegen Tahiti

Guam gegen Nördliche Marianen

Wallis und Futuna gegen Salomonen

Weblinks 
https://northernmarianas2022.com/badminton/

Einzelnachweise 

Mini-Pazifikspiele 2022
Mini-Pazifikspiele 2022
Saipan
Sportveranstaltung auf den Nördlichen Marianen
Mini-Pazifikspiele 2022